Чемпионат Уругвая по футболу 1908 года — 8-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клубы должны были сыграть 90 матчей, но после отказа некоторых, число состоявшихся матчей сократилось до 68. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица 

3 клуба снялись с турнира, в оставшихся матчах им были засчитаны поражения:
 ЦУЖКК после 10 матчей
 Насьональ после 14 матчей
 Интрепидо после 13 матчей, в 4 из которых ему уже были засчитаны поражения

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1908
1908 год в футболе
1900-е годы в Уругвае